Lista gwiazd posiadających zidentyfikowane planety – lista według stanu na dzień 9 maja 2013 roku obejmowała 693 układy planetarne, w tym 689 układów gwiazd ciągu głównego, trzy układy pulsarów i jeden układ brązowego karła. 132 z nich to układy multiplanetarne, czyli posiadające więcej niż jedną planetę. Obejmowały one wówczas 885 planet pozasłonecznych.

Ze względu na dużą i stale rosnącą liczbę egzoplanet, gwiazdy posiadające planety zostały poniżej pogrupowane w tabelach, co umożliwia ich łatwiejsze odszukanie. Pierwsza tabela zawiera gwiazdy posiadające oznaczenia Bayera i Flamsteeda oraz takie, które nie zostały umieszczone w innych. Obiekty w pozostałych tabelach zostały pogrupowane według wspólnej, początkowej nazwy pochodzącej od projektu, w ramach którego zostały odkryte (np. OGLE), bądź od skrótu katalogu, do którego należą dane gwiazdy (np. HD).

Gwiazdy posiadające więcej niż jedną planetę zostały oznaczone kolorami.

Masa planet podana jest w wielokrotności masy Jowisza (MJ = 1,898 · 1027 kg), zaś odległość planety od gwiazdy w jednostkach astronomicznych (j.a. = 1,496 · 108 km, odległość Ziemi od Słońca).

Gwiazdy ciągu głównego (jak np. Słońce)

Pulsary

Brązowe karły

Pierwsze odkrycia

Bibliografia 
 Encyklopedia Pozasłonecznych Układów Planetarnych
 

Listy gwiazd